Le tournoi de Katowice est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2016, classée en catégorie International, se dispute du 4 au .

Dominika Cibulková remporte le simple dames. En finale, elle bat Camila Giorgi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eri Hozumi et Miyu Kato.

Faits marquants 
Agnieszka Radwańska, tête de série  et locale de l'épreuve, déclare forfait à cause d'une blessure à l'épaule droite.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Katowice
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Katowice
Sport en Pologne en 2016
Tennis en avril 2016